Hippoporidridae är en familj av mossdjur. Hippoporidridae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Hippoporidridae finns 31 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Hippoporidridae